Broughton (Illinois)
 Broughton (Ohio)
 John Broughton